Wonner est un patronyme porté notamment par :

 Martine Wonner (1964-), médecin psychiatre et personnalité politique française ;
 Paul Wonner (1920-2008), peintre américain.